Casaco - uma peça de roupa
Banda do Casaco - uma banda musical portuguesa de rock progressivo
Rosa Casaco - um agente da PIDE (Polícia Internacional de Defesa do Estado)

Veja também
Cazacu

Desambiguação